Последнее танго в Париже:
 Последнее танго в Париже — фильм Бернардо Бертолуччи.
 Последнее танго в Париже — роман Роберта Элли по одноимённому фильму.